Osoby o tym nazwisku:
 Anita Király – węgierska judoczka, olimpijka
 Ede Király – węgierski łyżwiarz figurowy, olimpijczyk
 Gábor Király – węgierski piłkarz
 Viktor Király – węgiersko-amerykański piosenkarz